

Гідронім
Лайне — річка в Німеччині.

Персоналії
Тамрат Лайне — ефіопський політичний діяч, тимчасовий прем'єр-міністр країни у 1991–1995 роках.
Патрік Лайне — фінський хокеїст.
Пяйві Мааріт Лайне — фінська дипломатка.

Багатозначні терміни